Bandler ist der Familienname folgender Personen:

 Faith Bandler (1918–2015), australische Schriftstellerin, politische Aktivistin der Aborigines
 Richard Bandler (* 1950), US-amerikanischer Psychologe und Mitentwickler des Neuro-Linguistischen Programmierens
 Rudolf Bandler (1878–1944), deutsch-tschechoslowakischer Bass, Opernsänger und Regisseur und Opfer des Holocaust
 Susanne Bandler (1924–1965), tschechisch-britische Schauspielerin und Kabarettistin, Tochter des Vorgenannten